Sowiecki (ukr. Совєтський, Sowietśkyj) – osiedle typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu na Ukrainie, siedziba władz rejonu sowieckiego.

Status osiedla typu miejskiego posiada od 1941. Miejscowość do 1944 roku nosiła nazwę : Iczki.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona internetowa Sowieckiego

Rejon sowiecki (Krym)
Osiedla typu miejskiego w Republice Autonomicznej Krymu